Жуа́н-Мануе́л (;  — ) — португальський інфант, принц Португальський (1539—1554). Представник Авіської династії. Народився в Еворі, Португалія. П'ятий син португальського короля Жуана III й кастильської інфанти Катерини. Чоловік кастильської інфанти Хуани, доньки імператора Карла V (з 1552). Батько португальського короля Себаштіана. Від народження мав слабке здоров'я. Помер у Лісабоні.

Імена 
 Жуа́н (, ) — у португальських документах.
 Іва́н, Іоа́нн (), або Йога́нн () — у латинських документах.
 Хуа́н () — у кастильських документах.
 Жуа́н-Мануе́л () — в сучасній історіографії.

Біографія 
Жуан-Мануел народився 3 червня 1537 року в Еворі, Португалія. Він був сином португальського короля Жуана III й кастильської інфанти Катерини. Хлопець пережив своїх братів Мануела, Філіпе і Дініша, й 1539 року був проголошений принцом Португальським, офіційним спадкоємцем трону.

Від самого народження Жуан-Мануел мав погане здоров'я й проявляв ознаки виродження — наслідок кровозмішення між близькими родичами королівських домів Кастилії й Португалії. Його годували грудним молоком до 3 років, а говорити він почав лише у 3 з половиною. Хлопчик постійно страждав від затяжні хвороби, що перебігали з гарячкою, які лікарі намагалися полегшити частими кровопусканнями.

У листопаді-грудні 1552 року 14-річний Жуан-Мануел одружився із кастильською інфантою Хуаною, донькою імператора Карла V. Вона була його троюрідною сестрою по батьківській і материнській лініях. Деякий час Жуан-Мануел жив разом зі своєю дружиною, але оскільки гарячка не переставала виснажувати його, лікарі змусили подружжя мешкати роздільно.

Медики встановили Жуану-Мануелу норму споживання води — не більше однієї склянки на день. Тим не менш, вночі 1 січня 1554 року, коли надворі йшов дощ, спраглий принц змочив рушник у резервуар за вікном своєї кімнати і, викрутивши, два-три рази випив з нього воду. Інфант ослаб, впав на підлогу й наступного дня він помер.

Батьки деякий час приховували факт смерті принца від його дружини, що перебувала на останніх місяцях вагітності. За декілька тижнів вона народила Себаштіана, майбутнього короля Португалії.

Поховали Жуана-Мануела в Лісабонському монастирі єронімітів.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідні брати і сестри:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Зведені брати:
 
 
 Дружина (з 1552): 
 Син:

Родовід

Портрети

Примітки

Джерела 
 João, D.  
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.

Посилання 
 

Португальські інфанти
Авіська династія
Принци Португальські
Поховані в монастирі Єронімітів
Уродженці Евори